Ónibus (br: ônibus) — antigo transporte público urbano de tração animal
 Ônibus (pt: autocarro; machimbombo em Angola e Moçambique; toca-toca em Cabo Verde; otocarro na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e microlete em Timor-Leste)
 Ônibus espacial (pt: vaivém espacial)
 Ônibus 174 — documentário brasileiro de 2002

Desambiguações de veículos